Игнатий Туркул:
 Туркул, Игнатий Лаврентьевич (1798—1856) — российский государственный деятель, сенатор. Действительный тайный советник, член Государственного совета Российской империи.
 Туркул, Игнатий Петрович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5491; 6 декабря 1836.